2 miejscowości w Polsce: 
 Choszczewka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Choszczewka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo